Dallas — terceira maior cidade do Texas, nos Estados Unidos
Dallas (Carolina do Norte)
Dallas (Dacota do Sul)
Dallas (Geórgia)
Dallas (Oregon)
Dallas (Pensilvânia)
Dallas (Wisconsin)

Dalas (Palmeira d'Oeste) — no Brasil

Outros
Dallas/Fort Worth Metroplex
Dallas Center
Dallas City
Dallastown
Lake Dallas
Dallas (telessérie) 
 Dallas (telessérie de 2012)
Tarifa Dallas
USS Dallas (DD-199)

Desambiguações de topônimos